Diario de América es un periódico panamericano de opinión fundado el 12 de octubre de 2004 por Pablo Kleinman. Editado exclusivamente en forma electrónica por internet, Diario de América se actualiza a diario y ofrece columnas de opinión de docenas de respetados columnistas de América y Europa sobre temas relacionados con política, economía, cultura y actualidad general, generalmente desde un punto de vista de derecha y en defensa de las libertades individuales.

El nombre actual es la continuación de los diarios digitales El Iberoamericano y USADigital, fusionados en 2007, para reflejar un renovado enfoque hacia cuestiones de interés para los hispanos en Estados Unidos.

Enlaces externos 
 Sitio oficial

América, Diario de
América, Diario de
Periódicos liberales
Conservadurismo
Publicaciones fundadas en 2004